Песочное — деревня в Богородском районе Нижегородской области. Входит в состав Алешковского сельсовета. Население —  человек.

Общая физико-географическая характеристика 
 Географическое положение
По автомобильным дорогам расстояние до областного центра города Нижнего Новгорода составляет 46 км, до районного центра города Богородска — 4,3 км. Абсолютная высота 124 метра над уровнем моря.
 Часовой пояс

История 
В «Списке населенных мест» Нижегородской губернии по данным за 1859 год значится как владельческая деревня при пруде в 28 верстах от Нижнего Новгорода. Относилась ко второму стану Горбатовского уезда. В деревне насчитывалось 20 дворов и проживало 178 человек (92 мужчины и 86 женщина).

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли  100% из 342 человек.

Примечания

Литература

Ссылки 

Населённые пункты Богородского района (Нижегородская область)